1 E16 m è la notazione esponenziale per indicare la lunghezza:
 .

Per rendere più immediate le differenze tra i diversi ordini di grandezza, questa pagina contiene un elenco di distanze maggiori di , ovvero circa ).

Distanze minori di 1017 m

  —  — Raggio del confine esterno della nube di Oort.
  —  — .
  —  — Distanza di Proxima Centauri, la stella più vicina, dal Sole.
  —  — Distanza di Sirio dal Sole.

Distanze maggiori di 1017 m

Voci correlate
Ordini di grandezza (lunghezza)
Cosmologia (astronomia)
+16